Elmbridge est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Elmbridge, district non métropolitain du Surrey
Elmbridge, banlieue de Gloucester dans le Gloucestershire
Elmbridge, village du Worcestershire

Voir aussi

Homonymie de toponyme